Kohlerevier steht für: 
 ein Bergbaurevier für Kohle 
 „das Revier“ Ruhrgebiet als ehemals größtes Kohleabbaugebiet Deutschlands